UZO steht für:
 U-Boot-Zieloptik
 Mobilfunkmarke von MEO (Unternehmen), portugiesisches Medienunternehmen

Uzo steht für:
 IVM Uzo, nigerianischer Minibus von Innoson Vehicle Manufacturing

Uzo ist der Familienname folgender Personen:
 Tobenna Uzo (* 1994), nigerianischer Fußballspieler
 Uchenna Uzo (* 1992), nigerianischer Fußballspieler

Uzo ist der Spitzname folgender Personen:
 Uzo Aduba (* 1981), US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Uzos
 Ouzo

Abkürzung